Waveland ist die Bezeichnung mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Waveland (Arkansas)
 Waveland (Florida)
 Waveland (Indiana)
 Waveland (Massachusetts)
 Waveland (Mississippi)

mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:
 Waveland (Boyle County, Kentucky), ID-Nr. 76000850
 Waveland (Fayette County, Kentucky), ID-Nr. 71000342
 Waveland (Virginia), ID-Nr. 04000888

Siehe auch:
 Waveland Township